Hervé Machenaud (1947-), haut fonctionnaire français
 Maxime Machenaud (1988-), joueur français de rugby à XV